Horsley ist der Familienname folgender Personen: 

 Colin Horsley (1920–2012), neuseeländisch-britischer Konzertpianist und Musikdozent
 David Horsley (1873–1933), US-amerikanischer Filmpionier
 David S. Horsley (1906–1976),  US-amerikanischer Spezialist für Spezialeffekte und visuelle Effekte und Filmschaffender
 Greg Horsley, australischer Althistoriker und Klassischer Philologe
 Jack Horsley (* 1951), US-amerikanischer Schwimmer

 Lee Horsley (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Loren Horsley, neuseeländische Schauspielerin
 Marian Horsley (* um 1900), englische Badmintonspielerin
 Matt Horsley (* 1972), australischer Fußballspieler
 Sebastian Horsley (1962–2010), britischer Künstler und Autor
 Thomas Bourchier of Horsley († 1512), englischer Ritter
 Victor Horsley (1857–1916), britischer Chirurg, Physiologe und Neurochirurg